overspanning, bouwkundige term
overspannenheid, overwerkt zijn